Исмаэль Крус Кордова (; родился 7 апреля 1987, Агуас-Буэнас, Пуэрто-Рико, США) — американский актёр пуэрто-риканского происхождения.

Биография 
Исмаэль Крус Кордова родился на острове Пуэрто-Рико в 1987 году. В 19 лет он перебрался в США, где окончил школу искусств Нью-Йоркского университета. Начал играть в кино и на телевидении. Самые заметные его роли — в сериалах «Рэй Донован», «Берлинская резидентура». В сериале «Властелин колец: Кольца власти» Кордова сыграл Арондира.

Примечания 

Актёры США